Усубова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Усубова, Аскиназ Абдулали кызы (1927—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Усубова, Нигяр Ибрагим кызы (1914—1995) — советская пианистка и музыкальный педагог.
 Усубова, Рамиля Шахвелед кызы (род. 1987) — азербайджанская дзюдоистка.